Cordovilla (Albacete), pedania al municipi de Tobarra, a la província d'Albacete (Castella-la Manxa, Espanya)
 Cordovilla (Salamanca), municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya) 
 Cordovilla la Real, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)